Жертовник — у язичництві — місце для жертвопринесення
 Жертовник — стіл у православному вівтарі, на якому здійснюють проскомидію.
 Жертовник Всеспалення — жертовник у Єрусалимському Храмі
 Жертовник — сузір'я у південній півкулі неба

Див. також 
 μ Жертовника — сонцеподібна зірка у сузір'ї Жертовника, має планетну систему